Rue du Château d’Eau – ulica w Paryżu
 Château d’Eau – stacja metra w Paryżu